Termenul „extraterestru” se referă la tot ceea ce există (energie, materie, viață etc.) în afara planetei Pământ (Terra). Întrebuințări:
Viață extraterestră
E.T. Extraterestrul, film științifico-fantastic

Vezi și